Шон Па́трик Флэ́нери (, родился 11 октября 1965 года, Лейк Чарльз, Луизиана, США) — американский киноактёр ирландского происхождения, известный такими ролями, как Коннор МакМанус в «Святых из трущоб» и «Святых из трущоб 2» и Индиана Джонс в «Хрониках молодого Индианы Джонса».

Биография 
Флэнери родился в Лейк Чарльз, штат Луизиана, а вырос в Хьюстоне, штат Техас.

Личная жизнь 
У Шона есть дочь Лола от первого брака, и 2 сына от второго брака с моделью PlayBoy и актрисой Лорен Мишель Хилл.

Флэнери имеет чёрный пояс (третий дан) по бразильскому джиу-джитсу и чёрный пояс по каратэ. У него есть собака До́унат ( — Пончик), названная так в честь пончиков, которые она ела, когда её приютил Флэнери.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Святого Томаса (Техас)